Burn the Witch:
 Burn the Witch —  манга Тайто Кубо и её аниме-экранизация.
Burn the Witch —  песня английской музыкальной группы Radiohead.